Pussy (Rammstein), een nummer van de Duitse metalband Rammstein
Pussy (Savoie), een dorp in de gemeente La Léchère in het Franse departement Savoie